La palabra ghazali se refiere a:

 Al-Ghazali, teólogo, jurista, filósofo, psicólogo y místico de origen persa.
 Ghazali o Qazali, sitio de cine ubicado al oeste de Teherán, cerca de la autopista de Teherán - Karaj.